

Населені пункти та їхні частини
 Железьниця — село в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Железьниця — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Железьниця — село в гміні Краєнка Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Железьниця — лісова осада в гміні Добеґнев Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства

Примітки